Alejandro Varela López (Alacant, 1973), futbolista valencià que juga de defensa 
 Consuelo Varela Bueno, historiadora i directora del CSIC a l'Escuela de Estudios Hispano Americanos (Sevilla) des de 1990 
 Daniel Varela Suances-Carpegna (Lugo, 1951), advocat i polític gallec a la
 Fernando Varela Ramos (Dos Hermanas, província de Sevilla, 1979), futbolista andalús que juga de defensa 
 Gustavo Antonio Varela Rodríguez (Montevideo, 1978), futbolista internacional uruguaià 
 José Enrique Varela Iglesias (San Fernando, Cadis, 1891 - Tànger, Marroc, 1951), marquès i militar espanyol
 José Pedro Varela (Montevideo, 1845 - 1879), escriptor, sociòleg, periodista i polític uruguaià
 Josep Varela i Serra (Besalú, 1943), mestre, escriptor i polític català
 Juan Alfonso Varela de Losada (San Salvador de Brigos, Galícia, 1723 - Ferrara, 1769), fundador de l'Orde dels Penitents de Jesús Natzarè, proclamat venerable per l'Església catòlica.
 Manuel Varela Radío (Pontevedra, 1873 - Madrid, 1962), metge i polític gallec 
 Pedro Varela Olivera (Florida, 1837 - Montevideo, 1906), President interí de la República d'Uruguai
 Pelayo Varela (Oviedo, 1969), artista multidisciplinari asturià